ima više značenja.

 Holat-KoA ligaza, enzim
 Baltimor Merilend
 Bal (obalski raketni kompleks)